Treći rang nogometnog prvenstva Herceg-Bosne za sezonu 1998./99. su činile županijske lige.

1. ŽNL Posavine

Istok

Zapad

Povezani članci 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1998./99.
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1998./99.
 Nogometni kup Herceg-Bosne 1998./99.

Izvori 
 Iljo Dominković: 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015., Orašje, 2015., str. 190-193, 
 

3-1998-99
1998-99
 HB 3